Яйца в горчичном соусе () — классическое блюдо из куриных яиц в кухне Германии, а также соседних с ней стран. Рецепт предположительно происходит из Северной Германии. Отличается простотой приготовления.

Согласно базовому рецепту яйца для этого блюда отваривают вкрутую или пашот, разрезают в длину пополам и заправляют соусом на основе ру с добавлением среднеострой или острой горчицы, соли и перца. Как правило, яйца в горчичном соусе подают с отварным картофелем, картофельным пюре или картофелем в мундире.

Рецепт яиц в горчичном соусе известен как минимум с начала XIX века и упоминается в «Практической поваренной книге» Генриетты Давидис (1845) и «Бременской кулинарной книге» Бетти Глейм (1843). В настоящее время рецепт яиц в горчичном соусе часто фигурирует как блюдо вегетарианской кухни.

Примечания

Ссылки 
 Яйца в горчичном соусе. Большая кулинарная книга диабетика
 Küchenschätze: Rezepte für die Seele
 Deutsche Welle: Мёртвая бабуля, холодная собака и другие блюда немецкой кухни — Яйца в горчичном соусе
 Eggs in Mustard Sauce. Spoonfuls of Germany: Culinary Delights of the German Regions in 170 Recipes
 essen-und-trinken.de: Рецепт

Блюда из яиц
Немецкая кухня
Блюда по алфавиту